Микеладзе, Александр:

 Микеладзе, Александр Константинович (1863—1919) — русский генерал.
 Микеладзе, Александр Платонович (1867—1928) — русский генерал.